Прица (, ) — сербская и шведская фамилия. Известные носители:

 Прица, Огнен (1899-1941) — югославский математик, коммунист.
 Прица, Раде (род. 1980) — шведский футболист.
 Прица, Тим (род. 2002) — шведский футболист.